NGC 6659 — группа звёзд в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6659
Геркулес (созвездие)
Группы звёзд